Taube (niem. gołąb), rodzina austriackich i niemieckich samolotów szkolnych i rozpoznawczych
 Rumpler Taube, niemiecki samolot szkolny i rozpoznawczy

 Nazwisko
 Adolf Taube (1908–), zbrodniarz nazistowski
 Aino Taube (1912–1990), szwedzka aktorka filmowa i teatralna
 Evert Taube (1890–1976), szwedzki pisarz, artysta, kompozytor i piosenkarz
 Józef Taube (1893–1971), podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, senator IV kadencji
 Karl Taube (1957–), mezoamerykanista, archeolog i etnohistoryk
 Karol Taube (1893–1940),  kapitan Marynarki Wojennej, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Henry Taube (1915–2005)
 Tad Taube (1931–), polsko-amerykański biznesmen i filantrop

Zobacz też 
 Taub